Benedetto Tetamo, teologo e gesuita italiano.
 Ferdinando Tetamo, teologo e gesuita italiano.
 Giuseppe Tetamo, poeta e scrittore italiano.